Вогориде — фамилия:

 Вогориде, Николай — господарь Молдавского княжества.
 Вогориде, Стефан (1775 или 1780 −1859) — господарь Молдавского княжества.